Akaba guvernement () är ett av Jordaniens tolv guvernement (muhafazah). Den administrativa huvudorten är Akaba. Guvernementet gränsar mot guvernementen Tafilah och Ma'an samt Saudiarabien.

Guvernementet har 102 097 invånare och en yta på 6 583 km².  

Wadi Rum ligger i guvernementet.

Administrativ indelning 
Guvernementet är indelat i tre administrativa enheter (Nahia):  
 Al-Aqaba
 Al-Quwayra
 Wadi Araba

Källor

Externa länkar 
 Statoids - Jordanien 

 

Jordaniens geografi